Gra o tron – powieść George’a R.R. Martina, pierwsza część cyklu Pieśń lodu i ognia
 Gra o tron – serial telewizyjny na podstawie sagi Pieśń lodu i ognia
 Gra o tron – gra karciana
 Gra o Tron – gra planszowa
 A Game of Thrones – gra fabularna

Zobacz też